Список сезонов «Шарлотт Хорнетс» в Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб был основан в 2004 году в результате расширения НБА, став 30-й командой лиги. За 9 сезонов своего существования (до 2013 года), «Шарлотт Бобкэтс» лишь однажды вышли в плей-офф НБА. Наилучший показатель побед-поражений команды был 44-38 в сезоне 2009/10, худший результат был 7-59 в сезоне 2011/12.

Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Ссылки 
 Basketball-Reference — Charlotte Bobcats

Шарлотт Бобкэтс
Шарлотт Бобкэтс